Chengdu Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Chengdu Open rozgrywany w dniach 24–30 września 2018 roku w Chengdu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 183 360 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Chinach